Владимир Тарасевич:
 Тарасевич, Владимир (епископ) (1921—1986) — белорусский религиозный и общественный деятель.
 Тарасевич, Владимир Адамович (1922—1979) — Герой Советского Союза.
 Тарасевич, Владимир Анатольевич (1949—2010) — советский спортсмен, Заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с мячом). Четырёхкратный чемпион мира.